Куендат — станция (тип населенного пункта) в Первомайском районе Томской области России. Входит в состав Первомайского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в таёжной зоне, и примыкает к посёлку Новый.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Станция Куендат.

Проходит железнодорожная линия Томск — Белый Яр (между станциями Сахалинка и Улу-Юл).

Транспорт 
Выезд через пос. Новый на трассу Томск — Белый Яр. Лесные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)